2 miejscowości w Polsce: 
 Wólka Załęska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy 
 Wólka Załęska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Góra Kalwaria